De Koeweitse voetbalbeker 2001 (Emir Cup) was de 40ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 1 april en eindigde op 23 april 2001. Al-Salmiya SC won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis door Kazma SC in de eindstrijd met 2–1 te verslaan.

Schema

2001
Koeweit